La Peltrie peut désigner :
Marie Madeleine de La Peltrie, née de Chauvigny (1603 à Alençon – 1671 à Québec) fut une éducatrice au Canada.
La Peltrie est une circonscription électorale provinciale du Québec.

Voir aussi 
Tony de Peltrie (1985), dessin animé par ordinateur, précurseur du logiciel Softimage.